One More Chance – singolo di Madonna dall'album Something to Remember
One More Chance – singolo di Michael Jackson dell'album Number Ones
One More Chance – singolo di The Notorious B.I.G. dall'album Ready to Die
One More Chance – singolo di will.i.am dall'album Songs About Girls
One More Chance – singolo dei Pet Shop Boys, dapprima indipendente poi inclusa nell'album Actually